T-smyčka (T-loop) může být:

 T-smyčka (doména) – bílkovinná doména cyklinů, která blokuje jejich kinázovou aktivitu
 T-smyčka (DNA) – zvláštní cyklický řetězec na konci chromozomů, která je chrání před hydrolytickými enzymy